Алексей Иванович Сидоров
 Сидоров, Алексей Иванович (1896—?) — советский военачальник, полковник.
 Сидоров, Алексей Иванович (род. 1930) — российский учёный в области ремонта машин, профессор РГАЗУ, заслуженный деятель науки РФ (1997).
 Сидоров, Алексей Иванович (1944—2020) — российский историк и патролог.